Megaelectró volt, una mesura d'energia
 Moviment d'Esplais del Vallès, una coordinadora d'esplais
 Museu Episcopal de Vic, un museu catedralici